Афанасово — название населённых пунктов в России:

См. также 
 Афанасово-1 — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Афанасово-3 — деревня в городском округе Черноголовка Московской области.
 Большое Афанасово — село в Нижнекамском районе Татарстана.
 Нижнее Афанасово — село в Нижнекамском районе Татарстана.
 Афонасово